1915 őszén tizenkét csapatos hadibajnokságot rendeztek az élvonalbeli egyesületek részére, az itt kialakult sorrend alapján alakult ki a bajnokságba már beszámító 1916-1917-es idény összetétele.

A végeredmény

Kereszttáblázat 

Az 1. helyezett Magyar Testgyakorlók Köre játékosai: Knapp Miksa – Kovács Elemér, Csüdör Ferenc – Bíró Gyula, Kertész III Adolf, Nyúl I Ferenc – Winkler I József, Kertész II Vilmos, Konrád II Kálmán, Schaffer Alfréd, Szabó Péter. Játszott még: Binét, Kemenes Endre, Kovács István, Légy, Rácz Béla, Rendes, Révész Béla, Szalay Pál, Taussig Imre, Weisz József. Edző: Jimmy Hogan (angol).

A 2. helyezett Törekvés Sport Egylet játékosai: Boros, Csermely, Döme, Dürr Gyula, Ging József, Hauszwald, Horváth Gyula, Kisala, Klinga, Pejtsik, Rosinger, Siegl József, Szury, Ürögdi József, Weisz.

A 3. helyezett Ferencvárosi Torna Club játékosai: Kecskés (5) / Szamosy (5) – Payer I Imre (9), Szandovits József (11) – Wiener I János (11), Hegyi I "Nagyhegy" Mátyás (11), Farkas Aladár (7) – Weisz I Ferenc (11), Binder Nándor (8), Tóth Potya István (10), Borbás Gáspár dr. (6) / Puskás (6) / Schlosser Imre (6). Játszott még: Kiss Béla (3), Blum I Zoltán (2), Egyházi (2), Móra Kunó (2), Rossmann László (2), Ferenczy Árpád (1), Izsák (1), Stiller (1), Ungár Gyula (k, 1).

A 4. helyezett Kispesti Athletikai Club játékosai: Boldog, Furdek, Hamvay, Kónya, Kovács, Jurcsó, Molnár, Recse, Renner, Schiller, Simon, Thury, Kincs, Zsemle, Varga II.

Az 5. helyezett 33 Football Club játékosai: Barcsay, Bíró I, Bíró II, Boros I, Boros II, Csárdás, Fojt, Grüner, Hartl, Kutik, Molnár, Oprecht, Oswald, Vanicsek I János, Vanicsek II József, Vendelin, Zsák Károly.

A 6. helyezett Újpesti Torna Egylet játékosai: Baubach Béla, Erhatics, Fandl Géza, Fogl I "Fogoly I" István, Fogl II Károly, Fogl III József, Fürst Oszkár, Kazár Tibor, Kucsera, Kuschner János, Matesz, Menschl, Molnár III Ödön, Polacsek, Priboj István, Schreiber, Schubert, Schwartz, Vranák Lajos.

A 7. helyezett Magyar Athletikai Club játékosai: Bodnár Sándor, Bosnyákovits Károly, Boronkay, Deres, Ifjú, Kehrling Béla, Krempels II Béla, Kunossy, Medgyessy Zsigmond, Novajkay Géza, Püspöky, Rácz, Szaffka Zoltán, Szalay II József, Szécsy, Vangel Gyula dr.

A 8. helyezett Fővárosi Testedzők Köré-nek játékosai: Anton, Bartos, Csokoládé, Farkas, Horánszky, Králik, Manuli, Müller, Pavlinka, Simon, Stoffa, Stassek, Szabó, Török, Wenczel, Wölfling, Zanga.

A 9. helyezett III. Kerületi Torna és Vívó Egylet játékosai: Futó, Gábor, Guttmann, Haragos, Hegyi, Híres, Hrabál, Kollár, Lajos, Schrott Károly, Sporkó Lajos, Szűry, Stark I József, Stark II, Szabó, Tóth Zsigmond.

A 10. helyezett Budapesti Torna Club játékosai: Benke, Bognár, Breznik, Csegedy, Dobó Gyula, Gruber, Kanyaurek, Kelemen, Kertész Géza, Kirschenbaum, Krokovits, Lehotay, Levák, Pótz Nagy Árpád, Reisz, Schenk, Szántó II, Szigeti, Takács I, Takács II, Újságh Miklós, Werner.

A 11. helyezett Budapesti Athletikai Klub játékosai: Auth, Bódis, Dolezsál, Deutsch Árpád, Engel, Erbstein, Feldmann, Gácsy, Gállos Sándor, Gutwilling, Jelen, Kovács, Kucsera "Kurucz" István, Okos Károly, Pollák, Schréter, Székely, Takács, Tóth, Túry.

A 12. helyezett Kereskedelmi Alkalmazottak Országos Egyesületé-nek játékosai: Hajós, Hofbauer, Hölzl, Imrusdek, Jurák, Kohn, Mihalicza, Müller, Novák, Rákóczy, Reiff, Schönk, Strasszer, Szigeti, Vida I, Vida II, Wilhelm.

Kapcsolódó lapok 
 Auguszta-serlegbajnokság
 1915-ös labdarúgó-ligabajnokság

Források 
 A magyar sport kézikönyve Sport Lap és Könyvkiadó 1960
 Mező Ferenc: Futball adattár ()
 Nemzeti sport
 Hungary – List of final tables (RSSSF)

Magyar 1
Magyar elsőosztályú labdarúgó-bajnokságok